Hans Engell (né en 1948), homme politique danois, ministre ;
  (1897-1974), homme politique allemand, ministre nazi ;
 Mikaela Engell (née en 1956), haut-commissaire du Groenland.